La Nationalliga A 1954/55 fue la 58.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1955
Fútbol en 1954
Fútbol en 1955
Suiza en 1954
Suiza en 1955